Арамаис Багратович Арутюнян — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор исторических наук, профессор.

Биография 
Родился в 1910 году в Иджеване. Член КПСС.

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1946 гг. — пионервожатый, на комсомольской рабоет, выпускник Ереванского государственного университета, на партийной работе в Армянской ССР, первый секретарь Ленинаканского горкома партии, первый секретарь Ереванского горкома партии, директор Института истории АН Армянской ССР, директор Ереванского заочного педагогического института, заведующий отделом истории партии ЦК КП Армении, заведующий кафедрой истории МГРИ имени Орджоникидзе.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го созыва.

Умер в Москве в 1995 году.

Ссылки 
 Арутюнян, Арамаис Багратович. Народы Закавказья в борьбе против царизма в годы первой русской революции [Текст] / Ереванский гос. ун-т им. В. М. Молотова. — Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1957. — 183 с.; 20 см.
 Арутюнян, Арамаис Багратович. Камо. Жизнь и революционная деятельность [Текст] / Ереванский гос. ун-т им. В. М. Молотова. — Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1958.

Первые секретари Ленинаканского горкома КП Армении
Первые секретари Ереванского горкома КП Армении
Доктора исторических наук
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС